John D. Rockefeller (1839-1937) – imprenditore e filantropo statunitense
John D. Rockefeller Jr. (1874-1960) – imprenditore statunitense
John D. Rockefeller III (1906-1978) – filantropo statunitense
Jay Rockefeller, o John D. Rockefeller IV (1937–) – politico statunitense